Kravtchouk (en russe et ) est un patronyme porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Andreï Kravtchouk (1962-), réalisateur et scénariste russe
 Igor Kravtchouk (1966-), joueur de hockey sur glace russe 
 Leonid Kravtchouk (1934-2022), homme politique soviétique puis ukrainien 
 Mykhaïlo Kravtchouk (1892-1942), mathématicien soviétique, d'origine ukrainienne, mort en déportation

Patronyme ukrainien